Ku eller KU har flere betydninger:

 Konservativ Ungdom – forkortes "KU"
 Københavns Universitet – forkortes "KU"
 Rutherfordium – Sovjetunionen foreslog navnet kurchatovium med symbolet "Ku". I 1997 løstes navnestriden, og IUPAC gav stoffet dets nuværende navn